Філософські Енциклопедії — Список академічних багатотомних Філософських Енциклопедій та Лексиконів різними мовами.

Англійською мовою 
 Dictionary of Philosophy and Psychology. (Ed. James Mark Baldwin) New York: The Macmillan company; London: Macmillan & co., ltd., 1901—1902. — vol. 1-4. (Одержав багато репринтних перевидань)

 The Encyclopedia of Philosophy. (Ed. Paul Edwards) Macmillan Co & The Free Press. N.Y.; Coller-Macmillan Ltd., London, 1967. — vol. 1-8.
 2-е видання: Encyclopedia of Philosophy. 2. Edition. (ed. in chief Donald M. Borchert) Detroit a.o. : Macmillan Reference, Thomson Gale, 2006. — Vol. 1-10. ISBN 0028657802

 The Routledge Encyclopedia of Philosophy. (REP) (Ed. Edward Craig) Vol. 1-10; Routledge Chapman & Hall: London/New York, 1998. (ISBN 9780415073103) Online

 Dictionary of the History of Ideas. (DHI) (Ed. Philip P. Wiener) Charles Scribner's Sons, New York, 1973—1974. — Vol. 1-5. (Видано також в перекладі на китайську і японську мови. Електронна версія підтримується Бібліотекою University of Virginia  )

 Handbook of Philosophical Logic. (Ed. D.M. Gabbay, F. Guenthner) 2. Edition.; Dordrecht, Boston, London, New York: Harvard Univ. Press, Springer Verl., Oxford Univ. Press, Cambridge Univ. Press, American Mathematical Society, Kluwer Academic Publ., 2001—2002. — vol. 1-12.

 Stanford Encyclopedia of Philosophy. (SEP) (Заснована в 1995 як «dynamic reference work» — «поновлювана» он-лайн Енциклопедія)  

 The continuum encyclopedia of British philosophy. (Ed. Anthony C. Grayling) Bristol, London: Thoemmes Continuum, 2006. — vol. 1-4. ISBN 1843711419

Іспанською мовою 
 Enciclopedia de obras de filosofía. (Ed. Franco Volpi) Edición española a cargo de Antoni Martínez-Riu; traducción de Raúl Gabás. Barcelona: Herder, 2005. vol. 1-3. ISBN 8425421950

 Diccionario de Filosofia. (Ed. José Ferrater Mora) Madrid: Editorial Alianza, 1963. — vols. 1-4. // — Buenes Aires: Editorial Sudamericana, 1971 (а також перевидання наступних років)

Італійською мовою 
 Enciclopedia Filosofica. Instituto per la Collaborazione Culturale. Venezia-Roma. vols. 1-4. 1957.
 Seconda Edizione: Enciclopedia Filosofica. (Editore G. C. Sansoni) Firenze: Ed. Centro di Studi Filosofici di Gallarate, 1967—1969. — Vols. 1-6.
 ост. видання: Enciclopedia Filosofica. Fondazione centro studi filosofici Gallarate. Milano: Ed. Bompiani, 2006. — Vols. 1-12.

Німецькою мовою 
 Allgemeines Handwörterbuch der philosophischen Wissenschaften, nebst ihrer Literatur. (Hrsg. W. T. Krug) Leipzig: Brockhaus, 1827—1834. — Bde. 1-5.
 Wörterbuch der philosophischen Begriffe. (Hrsg. Rudolf Eisler) 4. neubearb. Aufl. — Berlin: Mittler, 1927—1930. Bde. 1-3.
 Handbuch der Philosophie. (Hrsg. Alfred Baeumler, M. Schröter) München, Berlin: R.Oldenbourg Verlag, 1927—1934. Bde. 1-4.
 Philosophen-Lexikon: Handwörterbuch der Philosophie nach Personen. (Hrsg. W. Ziegenfuss, G. Jung) Berlin: Walter de Gruyter Verlag, 1949—1950. — Bde. 1-2.
 Historisches Wörterbuch der Philosophie. (Hrsg.: J.Ritter, K.Gründer und G.Gabriel) Basel-Stuttgart: Verlag Schwabe & Co., 1971—2007. — Bände 1-13.
 Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie. (Hrsg.: Jürgen Mittelstraß) Bde.: 1-4. Metzler Verlag: Stuttgart/ Weimar, 1980—1984; 2-е видання 1995—1996. (тв.оправа, 3696 стор.)
 Handbuch philosophischer Grundbegriffe. (Hrsg.: H.Krings, H.M.Baumgartner und Ch.Wild) München: Kösel Verlag, 1973—1974. — Bände 1-6. ISBN 3466400619
 Europäische Enzyklopädie zu Philosophie und Wissenschaften. (Hrsg.: Hans Jörg Sandkühler) Meiner Verlag, Hamburg, 1990. — Bände 1-4. ISBN 3787309837
 Enzyklopädie Philosophie. (Hrsg. Hans Jörg Sandkühler) 2. Aufl., Hamburg: Meiner, 2010. — Bde. 1-3. ISBN 9783787319992
 Großes Werklexikon der Philosophie. (Hrsg.: Franco Volpi) Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 1999. — Bde 1-2. ISBN 3520829010

Польською мовою 
 Powszechna Encyklopedia Filozofii. (PEF) (Red. zespół pod kierunkiem ks. A.Maryniarczyka). Polskie Towarzystwo św. Tomasza z Akwinu: Lublin, 2000—2009. — t. 1-10. ISBN 9788391443101 (set)

Російською мовою 
 Философскій лексиконъ. (С. С. Гогоцький) Кіевъ, 1857—1873. — тт.
 Философская Энциклопедия. (гл ред. акад. Ф. В. Константинов) тт. 1-5. Москва: Советская Энциклопедия, 1960—1970.
 Новая философская энциклопедия. (Ин-т философии РАН, Науч.ред. М. С. Ковалева) тт. 1-4. Москва: Мысль, 2000—2001. ISBN 5244009613.

Французькою мовою 

 Dictionnaire philosophique. (Author: François Voltaire) Genève: Cramer, 1764
 сучасне первидання: Voltaire, Le Dictionnaire philosophique. (dir. Chr. Mervaud) Oxford, Voltaire foundation, 1994—1995 — vol. 1-2.
 Voltaire, Le Dictionnaire philosophique (éd. R. Naves, O. Ferret) Paris, Garnier Frères, Classiques, 2008
 Dictionnaire anti-philosophique: pour servir de commentaire et de correctif au Dictionnaire philosophique  (Author: L. M. Chaudon) Avignon: La veuve Girard, 1774. — vols. 1-2.
 Dictionnaire des sciences philosophiques, par une société de professeurs de philosophie. (Ed. Adolphe Franck) Paris: L.Hachette et cie., 1844—1852. — volumes 1-6.
 Dictionnaire de philosophie ancienne, moderne et contemporaine. (Ed. Èlie Blanc) Paris: Lethielleux, 1906—1908. // reprint: New York: Burt Franklin, 1972. — 2 vols. in 1. — 1248 pp. ISBN 0833703072
 Dictionnaire des philosophes. (Ed. Denis Huisman) Paris: PUF, 1984. — vols. 1-2. ISBN 2130387209
 Encyclopédie philosophique universelle. (Publ. sous la direction d'André Jacob) Paris: Presses Univ. de France (PUF), 1989. — tome 1-4. (в 4-х томах. 2-й том в двох книгах) ISBN 2130414400
 Les nations philosophiques. Dictionaire. (dir. Sylvain Auroux). 1990. T. 1-2.

Див. також 
 Список універсальних енциклопедій
 Список історичних енциклопедій

Примітки

Джерела 
 Norbert Retlich. «Literatur für das Philosophiestudium». J.B.Metzler Verlag, Stuttgart — Weimar, 1998.
 Jean Hoffmann. «La philosophie et les philosophes. Ouvrages généraux». Bruxelles 1920; New York: Franklin, 1968.